Кульчар — фамилия. Известные носители:
 Кульчар, Дьёзё (1940—2018) — венгерский фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион.
 Кульчар, Кристиан